Noite sem Fim — livro de Agatha Christie

Cinema
 They Call Me Mister Tibbs! (1970) — com Sidney Poitier, traduzido no Brasil como Noite sem Fim
 Run All Night (2015) — com Liam Neeson, exibido no Brasil como Noite sem Fim

Outros usos
Sandman - Noites sem Fim — romance gráfico

Desambiguações de cinema
Desambiguações de literatura